Mendala (Jeruklegi), een bestuurslaag in Indonesië
Mendala (Peninjauan), een bestuurslaag in Indonesië
Mendala (Sirampog), een bestuurslaag in Indonesië